

Sigle 
 Société nautique de Genève – Società nautica di Ginevra, Yacht Club del sindacato Alinghi
 Sylloge Nummorum Graecorum (Collezione delle monete greche) – un progetto della British Academy

Codici 
 SNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Ignacio de Velasco (Bolivia)

Medicina
 Sondino naso-gastrico / Sonda naso-gastrica